Latsche respektive Latschen steht für:

 Latschenkiefer oder Legföhre, Bergkiefer (im Plural Latschen: deren alpinen Bestände, ein Zwergwuchs-Wald)
 stehendes flaches Wasser, Lache, Pfütze 
 allgemein umgangssprachlich Schuh
 speziell der Hausschuh
 Schuhe, die im Wesentlichen aus der Sohle bestehen, die Sandale
 die Fußbefiederung bei Geflügel, siehe Latschen (Geflügel) 

Siehe auch: